Э́мори (, ) — англоязычные фамилия,  и топоним.

Фамилия 
 Эмори, Джулия (1885—1979) — американская суфражистка.
 Эмори, Кливленд (1917—1998) — американский писатель.
 Эмори, Логан (род. 1988) — американский футболист.
 Эмори, Миша (род. 1967) — американский альтист.
 Эмори, Уильям Хемсли (1811—1877) — американский ботаник и военный.

Топонимы США 
 Эмори — город в Техасе.
 Эмори — гора в Техасе, высшая точка гор Чисос.
  — река в Теннесси.

См. также 
 Университет Эмори — частный исследовательский университет в США.
 Эмери